National Hockey League, een Amerikaanse ijshockeyorganisatie
Nieuwe Hollandse Lloyd, een verzekeringsmaatschappij
NHL Hogeschool, een hogeschool in Nederland
Non-hodgkinlymfoom, een vorm van (lymfeklier)kanker
Nederlands Handels Lood, lood gebruikt in de bouwkunde
National Historic Landmark, Amerikaans erfgoed